Футбольная Конференция Англии 1991/92 — 13-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Барнет (из Четвёртого дивизиона Футбольной лиги)
 Уиттон Альбион (из Северной Премьер-лиги)
 Фарнборо Таун (из Южной Футбольной лиги)
 Редбридж Форест (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Барнет (в Четвёртый дивизион Футбольной лиги)
 Саттон Юнайтед (в Истмийскую лигу)
 Фишер Атлетик (в Южную Футбольную лигу)

Турнирная таблица 

1 В следующем сезоне будет выступать клуб «Дагенем энд Редбридж», образованный объединением клубов «Редбридж Форест» и «Дагенем».

Ссылки 
 Официальный сайт

1991
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1991 году
Спорт в Великобритании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992